Republikę Południowej Afryki na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 reprezentował 1 zawodnik w Narciarstwie Alpejskim. Nie zdobył on medalu dla swego kraju.

Narciarstwo Alpejskie

Mężczyźni

Osoby stojące

Przypisy 

1998 w Południowej Afryce
1998
Państwa uczestniczące w Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 1998